Tjantjachi kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Tjantjachi (Ratja-Letjchumi och Nedre Svanetien), vattendrag i regionen Ratja-Letjchumi och Nedre Svanetien, 
 Tjantjachi (Mtscheta-Mtianeti), vattendrag i regionen Mtscheta-Mtianeti,